Ilha do Fogo — ilha do arquipélago de Cabo Verde
Ilha do Fogo (Lagoa Mundaú) — fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas
Ilha do Fogo (Rio São Francisco) — ilha do Rio São Francisco, entre as cidades de Juazeiro e Petrolina

Desambiguações de ilhas